
Termin -{GC}- ima više značenja.

 Gasna hromatografija, analitička metoda
 GC-sadržaj, sastav sekvence DNK molekula u genetici
 Guanilatna ciklaza, enzim